Песня:

 «Чёрные глаза» — танго Оскара Строка на стихи Александра Перфильева 1928 года.
 «Чёрные глаза» — песня из репертуара Айдамира Мугу 2004 года.

Фильм:
 «Чёрные глаза» — немецкий фильм 1951 года.
 «Чёрные глаза» — канадский телесериал 1995 года.

Вино:
 «Чёрные глаза» — советское вино.

См. также 
 «Очи чёрные» — русский романс XIX века
 «Очи чёрные» — советско-итальянский фильм 1987 года, снятый Н. Михалковым по мотивам произведений А. П. Чехова,

Примечания